Редер (Рёдер) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Редер, Александр Христофорович (1809—1872) — профессор, российский специалист в области геометрии.
 Редер, Альфред (1863—1949) — американский ботаник немецкого происхождения, специалист в области дендрологии и таксономии растений; садовод.
 Редер, Анатолий Семёнович (род. 1961) — украинский учёный-фармаколог и бизнесмен.
 Редер, Вальтер (1915—1991) — штурмбаннфюрер СС, осуждённый военный преступник.
 Рёдер, Глен — футбольный тренер (в частности, Ньюкасл Юнайтед).
 Редер, Гленн (1955—2021) — английский футболист и футбольный тренер.
 Редер, Джиджи (1928—1998) — итальянский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания.
 
 Рёдер, Манфред (1929—2014) — немецкий адвокат, отрицатель Холокоста.
 Редер, Роберт (1942) — американский учёный-биолог.
 Редер, Христофор Фёдорович (, 1769—1828) — художник, литограф; работал в Петербурге в первой половине XIX века.
 Редер, Эрих (1876—1960) — немецкий гросс-адмирал, главнокомандующий кригсмарине с 1935 по 30 января 1943 года.
 В. А. Рёдер (?) — немецкий писатель, автор романа «Пещера Лейхтвейса».

Двойные фамилии
 Эбсгер-Рёдер, Рудольф фон (1912—1992) — сотрудник германской тайной политической полиции (СД; штурмбаннфюрер СС); доктор философии.

См. также 
 Радер, Матвей (1561—1634) — иезуит, писатель, филолог и историк.

Примечания